Жерань-Малий (пол. Żerań Mały) — село в Польщі, у гміні Ольшево-Боркі Остроленцького повіту Мазовецького воєводства.
 Жерань-Дужи (пол. Żerań Duży) — село в Польщі, у гміні Ольшево-Боркі Остроленцького повіту Мазовецького воєводства.
 ТЕЦ Жерань (Żerań) — теплоелектроцентраль у північній частині польської столиці Варшави.